

Patronyme
 Gabriel Malès (1755-1837), homme politique français ;
 Isaac Malès, rabbin à Toulouse Sous Philippe le Hardi
 Marc Malès (1954- ), auteur de bandes dessinées français ;

Homonymie de patronyme